Pădureni se poate referi la:

 Râul Pădureni, Râul Negru
 Râul Pădureni, Calva

Vezi și 
 Pădureni (dezambiguizare)